Hermann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Hermann
 Friedrich Hermann
 Frederick Joseph Hermann
 Jean-Frédéric Hermann
 Paul Hermann